Ystad (stad)
 Ystad (gemeente)

Zie ook:
 Istad; een dorpje op Öland